Santaella peut désigner :

Patronyme 
 Maese Rodrigo Fernández de Santaella (1444-1509) : théologien espagnol ;
 José Ruiz Santaella : ingénieur agronome espagnol, Juste parmi les nations ;
 Pedro Zenteno Santaella : homme politique mexicain ;
 Alicia Santaella (1918) : femme de lettres argentine ;
 Yelitze Santaella (1960) : femme politique vénézuélienne ;
 María Margarita Vargas Santaella (1983), héritière vénézuélienne et épouse du prince Louis de Bourbon.

Toponymes 
 Santaella : commune espagnole de la communauté autonome d'Andalousie.

Autres 
 Marquis de Santaella : titre de noblesse espagnol.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme